Данило може бити:

 Данило (име)

 Данило (пророк), старозавјетни пророк
 Данило I (архиепископ српски), четврти архиепископ српски
 Данило II (архиепископ српски), једанаести архиепископ српски
 Данило III, патријарх Српске православне цркве
 Данило IV, патријарх Српске православне цркве
 Данило (фудбалер), бразилски фудбалер

или:
 Данило (Шибеник), насеље у саставу града Шибеника, Шибенско-книнска жупанија, Република Хрватска
 Данило Бирањ, насеље у саставу града Шибеника, Шибенско-книнска жупанија, Република Хрватска
 Данило Краљице, насеље у саставу града Шибеника, Шибенско-книнска жупанија, Република Хрватска

Види још 
 Данило I (вишезначна одредница)
 Данило II (вишезначна одредница)